sieć hotelowa Hilton – sieć hoteli notowana na giełdzie nowojorskiej
 Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre – pięciogwiazdkowy hotel w Warszawie, zlokalizowany na rogu ulic Grzybowskiej i Wroniej
 hotel Hilton w Gdańsku – pięciogwiazdkowy hotel w Gdańsku, zlokalizowany przy Rybackim Pobrzeżu nad Motławą
 wsie w Anglii:
 Hilton – w hrabstwie Cambridgeshire
 Hilton – w hrabstwie Durham
 Hilton – w hrabstwie Derbyshire, w dystrykcie South Derbyshire
 Hilton – w hrabstwie Dorset
 Hilton – w hrabstwie Kumbria
 Hilton – w hrabstwie ceremonialnym North Yorkshire, w dystrykcie Stockton-on-Tees
 Hilton – w hrabstwie Shropshire
 Hilton – w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie Lichfield
 Hilton – w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie South Staffordshire
 Hilton – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w dystrykcie Algoma
 Hilton – miasto w Południowej Afryce, w prowincji KwaZulu-Natal
 Hilton – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork

Artykuły o osobach o nazwisku Hilton:
 Paris Hilton – amerykańska celebrytka; modelka, aktorka, piosenkarka i projektantka mody
 Nicky Hilton – amerykańska modelka, projektantka mody, aktorka i dziedziczka części sieci hoteli Hilton, a także około 5-15% fortuny jej ojca
 Richard Hilton – amerykański przedsiębiorca
 Kathy Hilton – amerykańska osobistość towarzyska i aktorka, żona milionera Richarda Hiltona
 Vitorino Hilton – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy
 John Hilton – angielski tenisista stołowy, mistrz Europy